Power Rangers Turbo é a quinta temporada de Power Rangers, baseada em Gekisou Sentai Carranger. Foram produzidos 45 episódios entre abril e novembro de 1997. Esta saga foi antecedida com o segundo filme da franquia, Turbo Power Rangers 2. Foi também a primeira série a apresentar apenas cinco Rangers fixos por toda a duração da série, como também mostrou a troca de gerações desta mesma saga. No Brasil, a série foi exibida pela extinta Fox Kids no mesmo ano e pela Rede Globo em 1998. A série estreou na Band em 01º de outubro de 2012, às 14:40h da tarde, substituía Power Rangers: Samurai. A franquia foi substituída por Futurama desde o dia 22 de outubro de 2012.

Enredo
Depois de conhecer um mago chamado Lerigot e salvarem Kimberly e Jason da pirata espacial Divatox, ela acaba viajando para a Terra planejando usar a Chave Mágica de Lerigot para abrir o portal que dá acesso à Ilha dos Muranthias e assim poder libertar seu noivo Maligore, que estava preso dentro de um Vulcão. O poder do Cristal Zeo não era suficiente para conter Divatox, então os Rangers receberam de Zordon os Poderes Turbo (Zordon os criou com a ajuda de Alpha 5 e possivelmente de Billy). O problema é que durante um treino para um torneio de artes marciais, Rocky ficou gravemente ferido em sua coluna após uma queda.Justin Stewart, um amigo deles de 12 anos descobre que são Rangers e entra na equipe para substituir Rocky.Os Rangers usam os novos poderes e os Turbo Zords para deter Maligore. O novo grupo era composto por Tommy (Vermelho), Tanya (Amarela), Katherine (Rosa), Adam (Verde) e Justin (Azul).Sem ter completado seu plano, Divatox jura aos Rangers vingança.E assim eles continuam a combater Divatox, porém com sua nova mentora, Dimitria, e Alpha 6. Ambos vieram para substituir Zordon e Alpha 5 quando eles tiveram de viajar para Eltar (o planeta de Zordon).Um policial intergaláctico chamado de Centurião Azul, veio para trazer uma mensagem do futuro para Dimitria, porém somente Divatox recebe a mensagem. Centurião Azul se une aos Rangers, enquanto não volta para o seu planeta.Mais ou menos no meio da série, os Rangers veteranos são substituídos por novos Rangers. Os antigos Rangers agora estão livres para desfrutar tudo o que o mundo tem para oferecer. Cada Ranger veterano recrutou o seu substituto. Adam escolheu Carlos para ser o novo Ranger Verde, Tommy escolheu T.J. para ser o novo Ranger Vermelho, Kat escolheu Cassie para ser a nova Ranger Rosa e Tanya escolheu Ashley para ser a nova Ranger Amarela. Justin, por ser muito novo, não precisou deixar o grupo.A nova geração encontrou orientação e ajuda de um novo e misterioso aliado conhecido como o Ranger Fantasma, um forte guerreiro que possuía o poder de ficar invisível. Quando o irmão de Divatox chegou à Terra, ele conseguiu capturar os Zords dos Rangers. E então o ranger Fantasma apresentou os novos Zords para os Rangers, o Zord de Resgate.

O fim
Após a perda dos Megazords e a destruição de um dos monstros de Divatox, acidentalmente Elgar e Rygog descobrem a câmara do poder e alertam a Divatox que monta um grande exército de Piranhatrons para atacarem. Quando os Rangers recebem uma transmissão de Zordon, Dimitria e Centurião Azul partem para ajudar Zordon, nesse exato momento Divatox está chegando perto da câmara do poder e avista Dimitria e Centurião Azul partindo, quando os dois somem da terra, Divatox diz: "Vamos Atacar" e os Rangers tiveram de enfrentar Divatox e seu Exército sozinhos.
Eles recebem ajuda do Cruzador Relâmpago e Detonador de Tempestade mais infelizmente, ambos foram capturados, após a captura dos carros, os Rangers fazem evacuamento para dentro da câmara do poder, fechando o portão principal. Momentos depois, os Piranhatrons deixam a câmara do poder (lado externo) para pegar algo e tentam invadir, após isso, eles voltam e começam a querer derrubar o portão principal da câmara, neste exato momento, Alpha 6 fecha todas as portas da câmara, mais momentos depois, os Piranhatrons invadem a câmara e fazem uma grande destruição, durante a distração dos Rangers contra os Piranhatrons, Elgar destrói o tubo onde ficava Dimitria e também plantou bombas por vários lados da câmara, sendo assim, ele avisa Divatox que aperta um botão de um controle, explodindo toda a câmara do poder, quando ela pronuncia a frase: "Finalmente, eu vou conquistar a Terra" chega um mensageiro do planeta Cimariano informando a Divatox que ela tem que partir, no começo ela recusa, mais após o mensageiro dizer que era ordens de Espectro Negro, ela muda de ideia e evacuam a área partindo para o planeta Cimariano. Assim que Divatox sai da câmara do poder, os Rangers saem dos lugares de onde estão escondidos, após isso, Justin, vê Alpha e os Rangers vão ajudá-lo. Após toda essa confusão, Justin entra secretamente na NASADA para falar com o comandante, assim conseguindo uma nave espacial para os Rangers, após a liberação da nave, os Rangers partem para o espaço sideral, assim encerrando a temporada com a frase: "Continua na próxima temporada"... Power Rangers no Espaço.

Turbo Rangers

Arsenal 
 Armas TurboArco do Vento, Canhão Do Trovão, Carregadores Estelares, Canhões De Mão, Espada Relâmpago.

 Pistola TurboCada Ranger possui uma Pistola Turbo. Elas são armas simples, com o formato de carro. Sempre são usadas em monstros muito fracos.

 Espada TurboCada Ranger possui uma Espada Turbo. Elas também são armas simples, como as Pistolas Turbo.

 Navegador TurboO navegador Turbo é usado para seguir inimigos e fontes de poder, e se necessário, pode converter-se em um canhão para o poder de fogo maior.

 Turbo R.A.M. (Móbile Robótico de Arsenal)Todas as cinco armas Turbo combinam para dar forma a um carro pequeno. ele tem dois Canhões do poder chamados R.A.M.

 Laser TurbinaO laser turbina tem duas modalidades Arial e Cortadora que serve de transporte, e pode ser montado no alto do Canhão tempestade.

 Turbo CarrosPara poderem Lutar em Alta Velocidade pela Alameda dos Anjos, Zordon deu aos Rangers os Turbo Carros.

 Ciclo CenturionOficial intergaláctico Centurion azul traz com ele o ciclo Centurion, para Batalhar contra os criminosos nas ruas da Alameda dos Anjos.

 Cruzador relâmpago e Detonador de tempestadeO cruzador relâmpago e o Detonador de tempestade são dois carros vivos que foram livrados de um meteoro por um monstro de Divatox, e fugiram para a terra. Os Rangers encontram e eles passaram a ajudar os Rangers. No último episódio, Divatox captura os dois carros.

 Morfadores TurboZordon Deu aos Rangers os Morfadores Turbo para mais poder e para poder combater Divatox e seus Capangas.

Aliados 
Zordon
É o mentor dos Rangers desde a 1° temporada, após receber uma mensagem que Eltar está sob ataque, ele parte para lá com Alpha 5.

Alpha 5
Ajudante dos Rangers, tipo um segundo mentor, ele parte com Zordon para Eltar quando recebem a mensagem que Eltar está sob ataque. (Essa foi a última aparição de Alpha 5 em toda série).

Dimitria
Ela vem para substituir Zordon como mentora dos Rangers, no final, quando Zordon tenta falar com os Rangers para avisar sobre um ataque, ela e o Centurião Azul partem para Eltar.

Alpha 6
Ele veio para substituir Alpha 6 após a partida de Alpha 5. No final, ele vai para o Espaço com Ashley, Carlos, Cassie e T-J.

Sr.Caplan
Ele continua sendo diretor do Colégio da Alameda dos Anjos. A última aparição dele na série foi no episódio "Carlos and the Count" (depois desse episódio, ele nunca mais apareceu nas franquias da série).

 SrªAppleby
Ela continua dando Aula no Colégio da Alameda dos Anjos. Quando Kat se forma, Sra. Appleby passa a ter ajuda de Kat como sua assistente. A última aparição dela na série foi no episódio "Alarmed and Dangerous" (assim como o Sr. Caplan, ela nunca mais apareceu nas franquias da série). 

Ernie
Ernie é amigo dos Rangers e dono do Centro Jovem desde a 1° temporada, quando ele é convocado para uma viagem, ele vende o Centro Jovem para o Tenente Stone.

Bulk e Skull
No filme que deu pontapé inicial a série, Bulk e Skull são transformados em macacos. Ao longo da série, eles voltam na forma humana, mais durante 2 episódios eles são invisíveis, após isso eles continuam fazendo suas trapalhadas e ajudando (perturbando, atrapalhando) o Tenente Stone no Centro Jovem.

Jerome Stone (Tenente Stone)
Ele, juntamente de Bulk e Skull são recontratados pela polícia, mais graças a Bulk e Skull eles são demitidos novamente. Após a convocação de Ernie, ele compra o Centro Jovem e assume o comando.

Vilões 
 DivatoxÉ uma Pirata Intergalatica que foi para a Terra junto com Rygog e Elgar para se casar com Maligore mas foi arruinados pelos Turbo Rangers. Furiosa ela reúne seus guerreiros Piranhatrons, Monstros e lacaios para destruir a Terra e vingar dos Rangers por destruir os seus planos sempre viajou no seu submarino nas aventuras com Tommy, Adam, Kat e Tanya a vilã enviava um detonador na Alameda dos Anjos mas por sorte os Rangers achavam. No Final ela destroem os Rangers e aparece um mensageiro do Planeta Simariano dizendo que Zordon foi capturado mas ela recusa o convite mas ele diz que é ordem de Espectro Negro e eles vão pro espaço comemorar.

 RygogDivatox colocou como segundo no comando Rygog. É capaz de disparar feixes óticos poderosos. É também o guerreiro que se mostra mais leal a Divatox. Foi ele e Elgar que encontorou a Camâra do Poder.

 ElgarDivatox traz relutantemente seu sobrinho Elgar que sobreviveu quando foi jogado no fogo de Maligore. Foi sem dúvida o assistente mais idiota de Divatox. Foi ele quem transformou Bulk e Skull em macacos. Elgar destruiu alguns planos de Divatox. Foi ele que ajudou os Pirantrons a destruir a Camâra do Poder. Elgar deixou mais tarde a equipe da sua tia para trabalhar para a princesa Astronema do Mal.

 PortoO cérebro das forças de Divatox, ele só apareceu quando Divatox jurou vingança aos Rangers. Porto é o conselheiro científico. Uma vez que tentou provar que era de valor ficando a um tamanho enorme assim que poderia andar sobre a Alameda dos Anjos.

 PiranhatronsGuerreiros de Divatox. São encontrados em suas motocicletas e foram eles que destruiram a Camâra do Poder.

 Putra PodsEstes monstros chocam de ovos plantados por Divatox. Foram usados para impedir que os Rangers chegassem a Muranthias parar se livrar de Maligore.

 General DevastadorGeneral Devastador veio para Terra e trouxe para Divatox á base do espaço e os Guerreiros Robôs para ela. Capturou o Turbo Megazord quase derrotou a Alameda dos Anjos com Metalossauro roubou o rubi do Ranger Fantasma e usou o rubi no Turbo Megazord e capturou também Cassie.

 Guerreiros RobôsGrupos de elites de robôs quando o General Devastador veio para Terra para ajudar Divatox na base do espaço e lutar com os Rangers.

 MetalossauroÉ um Zord poderoso do General Devastador o Metalossauro consegue destruir a Alameda dos Anjos e derrotando o Turbo Megazord, mas depois ele é derrotado pelos Rangers com os Zords de Resgate modalidade carro, mas o Metalossauro é restaurado e mantém o Ranger Fantasma preso e é derrotado pelo Megazord de Resgate.

 Zord do TerrorQuando Porto cria o Zord do Terror, mas é pilotado por Elgar e ataca a cidade e ataca o Robô Carro e o Megazord de Resgate, Depois o Zord do Terror é derrotado quando um dos monstros de Divatox acidentalmente transforma ele em um camelo.

 Divazord ÁguiaFoi Pilotado por Divatox e tem um problema ela tenta atacar os Rangers mas acaba o combústivel do Zord mas é trazido de volta por Rygog para atacar os Rangers é derrotado pelo Turbo Megazord com o Poder de Artilharia poder de fogo.

 Divazord TubarãoFoi Pilotado por Porto e é derrotado pelos Rangers e Senturião Azul no marmas é trazido de volta por Rygog para atacar os Rangers é derrotado pelo Megazord de Resgate com o Poder de Artilharia poder de metralhadora.

 Divazord LeãoFoi Pilotado por Rygog com á ajuda de Divatox quando os Piranhatrons rouba as peças pro Zord e trazer de volta o Tubarão e a Águia lutar com o Robô Carro e os Zords de Resgate Modo Robô. Mas quase os Rangers são derrotados por sorte Alpha 6 restaura os poderes e é derrotado pelo Megazord de Resgate com o Poder de Artilharia e o Turbo Megazord com sua espada.

 Momma DEla é a mãe de Divatox e do General Devastador. Momma D apareceu quando diz para filha destruir os Power Rangers e remover o líder foi daí que Divatox da a ideia de pegar Tommy e prendem na caverna mas é salvo por Cassie e T.J. e ela ´ficou desapontada com a filha e não apareceu mais na série e foi dai que houve a mudança da equipe.

 MaligoreNoivo de Divatox ele se liberta do vulcão e tenta atacar os Rangers mas acerta Adam saindo do vulcão ele cresce e enfrenta os Rangers no Turbo Megazord e é derrotado.

Rita e ZeddDivatox fica louca quando os Rangers ficam próximos a Murianthias e Jason prisioneiro dela e daí ela liga enquanto eles estavam dormindo e pergunta para Rita como se livra deles e ela fica louca e passa o gancho do telefone enquanto Zedd ronca e ele não fala nada.

Dublagem 
 Jorge Lucas, na voz de Tommy Oliver (Jason David Frank)
 Ana Lúcia Menezes, na voz de Tanya Sloan (Nakia Burrise)
 Christiano Torreão, na voz de Adam Park (Johnny Yong Bosch)
 Marisa Leal, na voz de Katherine Hillard (Catherine Sutherland)
 Rodrigo Antas, na voz de Justin Stewart (Blake Foster)
 Ricardo Vooght, na voz de Centurião Azul (David Walsh)
 Maria Helena Pader, na voz de Divatox (Hilary Shepard Turner/ Carol Hoyt)
 Guilherme Briggs, na voz de Farkas "Bulk" Bulkmeier (Paul Schrier)
 Paulo Vignolo, na voz de Eugene "Skull" Skullovitch (Jason Narvy)
 Clécio Souto, na voz de Theodore Jay Jarvis Johnson (Selwyn Ward), na 1ª metade
 Mabel Cezar, na voz de Ashley Hammond (Tracy Lynn Cruz)
 Manolo Rey, na voz de Carlos Valertes (Roger Velasco)
 Flávia Saddy, na voz de Cassie Chan (Patricia Ja Lee)
 Felipe Grinnan, na voz de Theodore Jay Jarvis Johnson (Selwyn Ward), na 2ª metade

Zords

Episódios

Notas sobre a série
 No início do até então projeto, Saban que adaptou o sentai Ohranger para Power Rangers Zeo, declarava que não tinha obrigação de usar o CarRanger, dai o boato que surgiu na época dizendo que a 5ª temporada ainda seria com o visual "Zeo" adaptando apenas parte da historia, personagens e zords de CarRanger (como ocorreu em MMPR e posteriormente no Megaforce), permitindo com isso a permanencia de Jason como o Ranger Dourado que voltaria a assumir o posto de líder da equipe. Para a tristeza de muitos fãs, Austin St. John resolveu se retirar da produção da quinta temporada por motivos salariais, mesmo depois de sua participação no início da saga (filme).
 Os Rangers Robôs do episódio do mesmo título, são os primeiros robôs a serem Rangers. Isso só é repetido em Power Rangers: Operação Ultraveloz com Mack Hartford - Ranger Ultraveloz Vermelho, que tenha sido o primeiro robô a se tornar um Ranger fixo.
 Originalmente, Carlos (Roger Valesco) que então iria ser o Ranger Vermelho e Ashley (Tracy Lynn Cruz) substituiriam Tommy (Jason David Frank) e Kat (Catherine Hillard) na metade de Zeo.
 A Cassie Chan vivida pela Patricia Ja Lee, iria se chamar Missy.
 TJ (Selwyn Ward) é abreviação de Theodore Jarvis Johnson (mas seria então o TJJ), mas já teve outros nomes para a mesma abreviação existente na série: Thomas Johnson e Timothy Johnson.
 Divatox (Hilary Shepard Turner) supostamente seria a irmã gêmea de Dimitria, pois o Centurião Azul classificou a voz da vilã principal como "compatível" com a de Dimitria, permitindo que ela recebesse a mensagem que era só da mentora principal. E no final de Power Rangers No Espaço, Divatox aparece com um vestido idêntico ao de Dimitria.
 Falando nisso, Divatox foi interpretada inicialmente por Hilary Shepard Turner, mas foi substituída por Carol Hoyt, pois estava esperando um bebê. No final da série, Hilary voltou ao papel da mesma vilã e permaneceu até o final.
 Foi a primeira temporada de Power Rangers a ser colocado uma criança (com o personagem Justin - vivido por Blake Foster) como um dos membros do grupo, assim como foi no Gosei Sentai Dairanger. Na sua transformação como Ranger Azul, tiveram que usar um dublê como uma forma adulta.
 Maligore (marido de Divatox) após ter sido destruído pelos Rangers no segundo filme, ele reaparece em Power Rangers No Espaço como o vilão Expectro Negro.

Ligações externas

Turbo
Séries de televisão de ação
Programas do Jetix